Gérard Mourou (1944-), physicien français ;
 Abdelfattah Mourou (1948-), avocat et homme politique tunisien ;
 Marc Mourou, homme politique monégasque.